Сергей Демьянович Погорелый (род. 7 декабря 1948, Горловка Донецкой области, Украина) — ученый-кибернетик, специалист в области информационных технологий, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2018 г.), лауреат премии Совета Министров СССР в области науки и техники (1984 г.), заведующий кафедрой Компьютерной инженерии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Автор более 280 научных трудов.

Биография 
В 1966 г. с отличием (золотая медаль) заканчивает среднюю школу № 55 г. Горловки и поступает в Донецкий политехнический институт (в настоящее время Донецкий национальный технический университет, г. Покровск, Украина) на электротехнический факультет, специальность — математические и счетно-решающие приборы и устройства), который заканчивает с отличием в 1971, получив квалификацию инженера-математика. В 1972 году поступает в аспирантуру Института кибернетики НАН Украины (научный руководитель — член-корреспондент НАН Украины, доктор физико-математических наук, профессор Е. Л. Ющенко). В 1977 успешно защищает кандидатскую диссертацию. По решению руководства Института кибернетики НАН Украины и Киевского научно-исследовательского Института радиоизмерительной аппаратуры ПО им. С. П. Королева в последнем в 1978 создается научно-исследовательский сектор системного программного обеспечения, который возглавляет С. Д. Погорелый. В 1984 это подразделение трансформируется в научно-исследовательский отдел системного и функционального программного обеспечения микропроцессорных систем. Опыт научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ в области создания программного обеспечения микропроцессорных систем был положен в основу докторской диссертации Погорелого С. Д., которую он успешно защитил в 1993 г. (научный консультант — член-корреспондент НАН Украины, доктор технических наук, профессор Б. Н. Малиновский). В 1991 переходит на преподавательскую работу в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (доцент, с 1995 профессор, с 2012 по настоящее время — заведующий кафедрой Компьютерной инженерии факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем этого университета).

Область научных исследований 
 Cхематология параллельных алгоритмов для суперкомпьютерных вычислений и исследования их имплементаций при проведении кластерных вычислений (основан на математическом аппарате модифицированных систем алгоритмических алгебр Глушкова и транзиционных систем).
 Применение генетических алгоритмов в высокопроизводительных компьютерных системах.
 Архитектуры гомогенных и гетерогенных кластерных систем (в том числе с графическими ускорителями) и методы организации кластерных вычислений.
 Теоретические основы и создание на их основе методологии построения ИТ-инфраструктур и сервисов для информационных технологий, суперкомпьютерных систем и программно-алгоритмических средств их трансформационного проектирования.
Список научных трудов включает 8 монографий в указанных областях исследований. На сегодня руководит работой трех аспирантов, под его научным руководством защищено 6 кандидатских диссертаций. С. Д. Погорелый активно ведет научно-организационную деятельность: работает в составе экспертного совета ВАК Украины по информатике и приборостроению (сейчас экспертный совет ДАК МОН Украины); является заместителем председателя (технические науки) ученого совета по защите докторских диссертаций на факультете компьютерных наук и кибернетики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Член редакционных коллегий отечественных и международных научных журналов. Многократно принимал участие в составе организационных и программных комитетов международных научных конференций.

Преподавательская деятельность 
Преподаются такие лекционные курсы и проводятся семинарские занятия по специальности «Компьютерная инженерия»:
 «Дискретная математика».
 «Методология проектирования открытых компьютерных систем».
 «Программирование для UNIX-платформ».
 «Программное конструирование».
 «Инструментальные системы проектирования программ».
 «Методы представления результатов исследований».
 «Актуальные проблемы обработки информации в компьютерных системах» — для студентов факультета компьютерных наук и кибернетики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Награды, премии 
 Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2018 г.).
 Знак Отличия Ученого совета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (2019 г.).
 Лауреат премии Совета Министров СССР в области науки и техники (1984 г.).

Источники 
 Энциклопедия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко .
 Профиль С. Д. Погорелого на официальном сайте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко .
 Погорелый Сергей Демьянович. Персоналии кафедры Компьютерной инженерии. 
 Б. Н. Малиновский. Нет ничего дороже … Издатель «ЧП Горобец», Киев, 2005 г., с.с. 249—251.
 Б. Н. Малиновский. Хранить вечно. Издательство «Горобец», Киев, 2007 г., с.с. 53, 88.
 Б. Н. Малиновский. Документальная трилогия. ООО «Издательство» Воробей ", Киев, 2011, с.с. 168—172.
 В. Б. Бигдан, И. В. Вельбицкий, В. Гурович, Т. И. Малашок. Ответственный редактор Б. Н. Малиновский. Жизнь — это дни, которые запоминаются… Издательство «TravelBook», Киев, 2015, с. 175.